Francesco Forgione ist der Name folgender Personen:

* Francesco Forgione, eigentlicher Name von Pio von Pietrelcina (1887–1968), italienischer Ordenspriester
 Francesco Forgione (Journalist) (* 1960), italienischer Journalist und Politiker